The Wild One (1953) - een film uit 1953 met Marlon Brando
The Wild One (1989) - een film uit Hongkong uitgebracht in 1989
The Wild One (Six Flags America) - een houten achtbaan in Six Flags America

Wild One - een hitsingle van Martha & The Vandellas